TuS Koblenz (celým názvem: Turn- und Spielvereinigung Koblenz 1911 e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí ve městě Koblenz ve spolkové zemi Porýní-Falc. Dříve klub sídlil v městské části Neuendorf, po přejmenování v roce 1982 pak sídlí v Oberwerthu. Založen byl v roce 1934 po fúzi klubů TV 1864 Neuendorf a FV 1911 Neuendorf. Svůj současný název nese od roku 1982. Od sezóny 2018/19 působí v Oberlize Rheinland-Pfalz/Saar, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Největším úspěchem klubu je celkem pětinásobné vítězství v porýnském poháru. Klubové barvy jsou modrá a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Oberwerth s kapacitou 9 500 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1934 – TuS Neuendorf (Turn- und Spielvereinigung Neuendorf)
 1947 – SpVgg Neuendorf (Spielvereinigung Neuendorf)
 1949 – TuS Neuendorf (Turn- und Spielvereinigung Neuendorf)
 1982 – TuS Koblenz (Turn- und Spielvereinigung Koblenz 1911 e. V.)

Získané trofeje 
 Gauliga Moselland ( 2× )
 1942/43, 1943/44
 Rheinlandpokal ( 5× )
 1977/78, 1978/79, 2004/05, 2005/06, 2016/17

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1934: Gauliga Mittelrhein
 1934–1935: 1. Bezirksklasse Koblenz
 1935–1937: Gauliga Mittelrhein
 1937–1938: 1. Bezirksklasse Koblenz
 1938–1939: Gauliga Mittelrhein
 1939–1940: Gauliga Mittelrhein – sk. 2
 1940–1941: Bezirksliga Koblenz
 1941–1944: Gauliga Moselland Ost
 1946–1950: Fußball-Oberliga Südwest Nord
 1950–1959: Fußball-Oberliga Südwest
 1959–1960: II. Division Südwest
 1960–1963: Fußball-Oberliga Südwest
 1963–1974: Fußball-Regionalliga Südwest
 1974–1978: Amateurliga Rheinland
 1978–1981: Fußball-Oberliga Südwest
 1981–1994: Amateurliga Rheinland
 1994–2004: Fußball-Oberliga Südwest
 2004–2006: Fußball-Regionalliga Süd
 2006–2010: 2. Fußball-Bundesliga
 2010–2011: 3. Fußball-Liga
 2011–2012: Fußball-Regionalliga West
 2012–2015: Fußball-Regionalliga Südwest
 2015–2016: Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
 2016–2018: Fußball-Regionalliga Südwest
 2018– : Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1942/43: TuS (vítěz sk. Ost) ve finále zvítězil nad FK Niederkorn (vítěz sk. West) celkovým poměrem 5:4 (1. zápas – 0:3, 2. zápas – 5:1).
 1943/44: TuS (vítěz sk. Ost) ve finále zvítězil nad SV Schwarz-Weiß Esch (vítěz sk. West) celkovým poměrem 9:4 (1. zápas – 1:4, 2. zápas – 8:0).
 2007/08: Klubu bylo z důvodu porušení stanov soutěže odečteno šest bodů.
 2008/09: Klubu byly z důvodu porušení stanov soutěže odečteny tři body.
 2010/11: Klub byl z důvodu nesplnění licenčních podmínek přeřazen do čtvrté nejvyšší soutěže.

Odkazy

Literatura 
 Bendixen, Niels; Otto, Stephan: 90 Jahre - und kein bisschen leise Die Geschichte des Traditionsvereins TuS Neuendorf heute TuS Koblenz von den Anfängen bis in das Jahr 2001. Garwain, Koblenz, 2001,

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1934